Сластіо́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Сластіон Опанас Георгійович — український маляр і графік романтично-народницького напряму.
 Сластіон Юрій Опанасович — український архітектор, живописець і композитор. Син Опанаса Сластіона.

Див. також 
 Сластьон Юрій Федорович